The Nicki Wrld Tour — четвёртый концертный тур Ники Минаж совместно с американским рэпером Juice WRLD. Тур проводился в поддержку четвёртого студийного альбома Минаж Queen (2018) и второго студийного альбома Juice WRLD Death Race for Love (2019). Тур начался 21 февраля 2019 года в Мюнхене, Германия в олимпийском зале и завершился 28 марта 2019 года в Женеве, Швейцария на SEG Geneva Arena, состоящий из 19 шоу. Три из первоначальных 21 шоу были отменены из-за технических и погодных проблем.

История 
Во время интервью на радио Beats 1 в апреле 2018 года Минаж объявила дату выхода своего четвёртого студийного альбома Queen, а также гастрольные планы. Тур NICKIHNDRXX был официально анонсирован в июне того же года совместно с Фьючером. Тур должен был начаться в начале сентября, но позже был отложен. В декабре 2018 года Минаж объявила, что тура с Фьючером не будет, вместо него будет тур с Juice WRLD и что тур может начаться в Европе.

Список треков 
Этот список треков был объявлен на концерте в Мюнхене 21 февраля 2019 года. Он не является репрезентативным для всех концертов на протяжении всего тура.

 «Majesty»
 «Hard White»
 «Feeling Myself»
 «Only»
 «Truffle Butter»
 «Did It On’em»
 «Beez in the Trap»
 «Rake It Up»
 «Dance (Ass)»
 «Big Bank»
 «Anaconda»
 «Roman’s Revenge»
 «Up All Night»
 «Throw Sum Mo»
 «Plain Jane»
 «Itty Bitty Piggy»
 «Your Love»
 «Make Me Proud»
 «Monster»
 «Armed and Dangerous»
 «Black and White»
 «Lean wit Me»
 «All Girls Are the Same»
 «Fine China»
 «Wasted»
 «Robbery»
 «Lucid Dreams»
 «Turn Me On»
 «Whip It»
 «Pound the Alarm»
 «Starships»
 «Where Them Girls At»
 «All Things Go»
 «Save Me»
 «Right Thru Me»
 «Come See About Me»
 «Grand Piano»
 «Bed» / «Side to Side»
 «Swalla»
 «Chun-Li»
 «Moment 4 Life»

Бис
 «Super Bass»

Примечания 
 Начиная с шоу в Париже, «Bust Down Barbiana» был добавлен в список треков.
 Во время шоу в Лондоне, Бирмингеме и Манчестере, Stylo G, Ms Banks и Lisa Mercedez присоединились к Минаж на сцене для выступления.
 Во время шоу в Лондоне Минаж исполнила «Coco Chanel», а Yxng Bane присоединился к ней на сцене, чтобы исполнить «Rihanna».
 Во время шоу в Бирмингеме и Манчестере Lady Leshurr присоединилась к Минаж на сцене, чтобы исполнить «Queen’s Speech».

Концерты

Отменённые концерты

Примечания 

Концертные туры 2019 года
Концертные туры Ники Минаж
Juice WRLD